

Toponyme

Gloucester, ville du Gloucestershire
Gloucestershire, circonscription électorale britannique du Gloucestershire
Gloucester Road, station du métro de Londres
Gloucester Road, artère du Borough royal de Kensington et Chelsea de Londres

Gloucester, ville de la Nouvelle-Galles du Sud
Comté de Gloucester, ancienne zone d'administration locale de la Nouvelle-Galles du Sud

Gloucester, ville de la banlieue d'Ottawa en Ontario
Comté de Gloucester, comté du nord-est du Nouveau-Brunswick
Gloucester, ancienne circonscription fédérale du Nouveau-Brunswick de 1867 à 1990
Gloucester Township, ancien canton de l'est de l'Ontario

Gloucester, le plus ancien port de pêche des États-Unis situé dans le Massachusetts
Gloucester, localité du comté de Carteret de la Caroline du Nord
Gloucester City, ville du comté de Camden dans le New Jersey
Gloucester Township, canton du comté de Camben dans le New Jersey
Comté de Gloucester, comté du New Jersey
Comté de Gloucester, comté de l'État de New York
Comté de Gloucester, comté de la Virginie

Voir aussi
Gloucester Courthouse, localité du comté de Gloucester en Virginie
Gloucester Point, localité du comté de Gloucester en Virginie
New Gloucester, ville du comté de Cumberland dans le Maine
Glocester, ville du comté de Providence dans le Rhode Island

Gloucester Road, artère majeure

Cap Gloucester, cap de la Nouvelle-Bretagne

Autres 
Gloucester Railway Carriage and Wagon Company
Gloucester (fromage), fromage anglais
Gloucester College, Oxford, en Angleterre
Cathédrale de Gloucester, en Angleterre
Le titre de duc de Gloucester.
Gloucester, race bovine.

Prononciation différentes 
Glouster (Ohio), United States of America
Gloster Aircraft Company, entreprise de fabrication aéronautique

Homonymie de toponyme